Сезон 1957-1958 — 2-й сезон для амстердамского «Аякса» в Высшем дивизионе Нидерландов, а также 57-й год со дня основания футбольного клуба. Клуб не смог защитить титул чемпиона страны, заняв третье место. В прошедшем сезоне команда не участвовала в Кубке Нидерландов, однако клуб впервые принял участие в розыгрыше Кубка европейских чемпионов. Главным тренером в сезоне был австриец Карл Хуменбергер, работавший с командой с 1954 года.

Обзор сезона 

Сезон для амстердамского «Аякса» начался с настоящего скандала. Ещё в феврале 1957 года амстердамцы подписали «договор» с игроком загребского «Динамо» Владимиром Салом. Тогда как президент клуба «БВК Амстердам» Дингеман Стоп утверждал, что игрок уже имеет контракт с их командой. В свою очередь Сал утверждал, что он был похищен представителями «Аякса», которые вынудили его подписать контракт. Эта история с переходом игрока вынудила Футбольный союз Нидерландов временно приостановить полномочия троих членов совета директоров «Аякса» до выяснения всех деталей дела. Как показало расследование, югославский футболист давал заведомо ложные показания под давлением президента клуба БВК Дингемана Стопа, который впоследствии будет исключён из профессионального футбола. 8 июля, после длительных разбирательств, президент «Аякса» Вим Волкерс был оправдан, однако немного позже он всё же ушёл в отставку. Примечательно, что в расследовании дела Бобо Сала активное участие принимал журналист Кик Гёдекер, бывший игрок амстердамского «Аякса». Волкерс поблагодарил своего бывшего товарища по команде и предложил ему звание почётного члена клуба.

Для игроков амстердамского «Аякса» футбольный сезон начался 3 августа 1957 года с товарищеской игры против клуба «ВВВ» из города Венло, футболисты «Аякса» в гостях потерпели поражение со счётом 2:0. После этого, амстердамцы провели ещё три товарищеских встреч, 7 августа они сыграли вничью с немецким клубом «Вупперталер», а 10 числа, уступили клубу «Верстеркт Бе Квик» из Гронингена. Спустя восемь дней, 18 августа, амстердамцы сыграли товарищескую игру с английским «Челси» из Лондона. Во время матча серьёзные травмы получили два футболиста. Игрок «Челси», полузащитник Фрэнк Бланстоун, после столкновения с Гер ван Мауриком получил перелом левой ноги. У «Аякса» повреждение получил Вим Блейенберг, из-за этой полученной травмы он не сможет играть несколько недель. Первый тайм завершился с ничейным счётом 1:1, однако английская команда во втором тайме смогла добиться победы со счётом 2:4. Эта была последняя игра перед стартом первенства страны.

В чемпионате сезон для «Аякса» начинался в Амстердаме, 25 августа 1957 года, в игре с клубом МВВ их города Мастрихта. Первый гол в сезоне за амстердамцев на 38-й минуте забил левый вингер Вилли Шмидт. Во втором тайме футболисты «Аякса» ещё трижды поражали ворота соперников, голы были на счету Лука ден Эдела, Яна Снукса и Пита ван дер Кёйла. Помимо авторов голов, в той игре участвовали следующие футболисты: вратарь Эдди Питерс Графланд, Гер ван Маурик, Вим Андерисен, Кор Гелхёйзен, Шак Сварт, Вим Фелдманн и Гюс ван Хам. После двух туров чемпионата, «Аякс» прочно держался на первом месте, однако после поражения в третьем туре от ПСВ, клуб скатился на пятое место. Уже в 8-м туре, 13 октября, состоялось 43-е дерби между «Аяксом» и «Фейеноордом», на своём поле амстердамцы уступили со счётом 1:2, тем самым прервав прервав свою беспроигрышную серию из трёх побед. После игры клуб выразил недовольство работой судьи Бронкхорста. 

Уже 20 ноября амстердамцам предстояло впервые стартовать в Кубке европейских чемпионов. Первым соперником «Аякса» стал немецкий клуб «Висмут», чьим главным тренером был Фриц Гёдикке. Матч состоялся на стадионе «Отто Гротеволь» в городе Ауэ при 30 тысячах зрителях. В гостях «Аякс» довольно быстро забил первый гол, уже на 5-й минуте матча, 24-летний нападающий Пит ван дер Кёйл вывел свою команду вперёд, а спустя ещё 13 минут, Вим Блейенберг удвоил преимущество амстердамцев. Во втором тайме Блейенберг забил третий мяч в ворота «Висмута», таким образом записав на свой счёт дубль. «Висмут» смог ответить лишь одним забитым мячом на исходе второго тайма, на 87-й минуте ворота «Аякса» поразил центральный защитник Брингфрид Мюллер. В итоге, «Аякс» добился в гостях победы со счётом 1:3. В ответной игре, состоявшейся 27 ноября на Олимпийском стадионе в Амстердаме, «Аякс» также одержал победу. По сравнению с первым матчем, в составе амстердамцев произошла лишь одна замена, вместо Вилли Шмидта с первых минут играл Бобби Хармс. Лишь в конце матча, игрокам «Аякса» удалось распечатать ворота голкипера «Висмута» Клауса Тиле, автором гола на 78-й минуте стал Пит Аудерланд.

В декабре в Париже состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка европейских чемпионов, следующем соперником «Аякса» стала венгерская команда «Вашаш». В чемпионате Нидерландов амстердамцы значительно улучшили своё турнирное положение, после половины сыгранных игр «Аякс» занимал третье место, уступая только на одно очко клубам АДО и «Энсхеде».

5 февраля 1958 года, на Олимпийском стадионе состоялась первая четвертьфинальная игра Кубка европейских чемпионов против венгерского «Вашаша», на игру пришло более 30 тысяч зрителей. Ещё в первом тайме, игроку «Аякса» Питу Аудерланду удалось забить два гола в ворота «Вашаша», но на исходе второго тайма, венграм удалось ответить дважды, дубль был на счету форварда Дежё Бунджака. В Венгрию футболисты «Аякса» отправились не в качестве фаворита, так как «Вашаш» на своём поле в том сезоне играл великолепно. Ответная игра состоялась 26 февраля в Будапеште на местном стадионе «Непштадион», на игру пришло более 70 тысяч зрителей. Первый тайм «Аякс» полностью провалил, Эдди Питерс Графланд четырежды доставал мяч из своих ворот. Во втором тайме амстердамцы больше не пропускали, но и забить в чужие ворота не смогли. «Аякс» потерпел разгромное поражение со счётом 4:0, а «Вашаш» вышел в следующую стадию кубка.

После досадного поражения от венгерской команды, «Аякс» смог полностью сконцентрироваться на чемпионате Нидерландов. В 25-м туре амстердамцы на выезде одержали победу над свои извечным соперником роттердамским «Фейеноордом», победив со счётом 2:3, а спустя ещё два тура, «Аякс» и вовсе вышел на второе место в турнирной таблице. Однако в чемпионской гонке «Аякс» всё же проиграл и занял только третье место. Чемпионское звание должны были разыграть две команды, клуб ДУС из Утрехта и «Энсхеде» из одноимённого города. У обеих команд было одинаковое количество очков, поэтому 15 июня в Неймегене им пришлось провести дополнительный матч за чемпионский титул. ДУС одержал победу с минимальным счётом 1:0 и впервые в своей истории завоевал титул чемпиона Нидерландов.

Лучшим снайпером клуба по итогам сезона стал Лук ден Эдел, на его счету было 17 голов в 27 матчах чемпионата. Однако в Кубке европейских чемпионов лучшим бомбардиром стал Пит Аудерланд, он трижды поражал ворота соперников. Прошедший сезон стал последним для ветерана команды 30-х летнего нападающего Ринуса Михелса, выступавшего за «Аякс» с 1946 года. За 12 лет карьеры в амстердамском клубе Михелс провёл 266 матчей и забил 122 гола.

Однако на этом сезон для «Аякса» ещё заканчивался, команде предстояла поездка в Южную Африку, инициатором которой, стал состоятельный бизнесмен Фил Блом, он эмигрировал из Амстердама в ЮАР. 11 июля «Аякс» вылетел из Амстердама, а спустя 26 часов, после остановок во Франкфурте, Риме, Кано и Браззавиле, самолёт с командой приземлился в аэропорту Яна Смэтса в Йоханнесбурге. Больше чем за две недели игроки «Аякса» провели пять матчей, команда также успела посетить национальный парк Пауля Крюгера. Уже 1 июля команда вылетела из аэропорта Яна Смэтса обратно в Нидерланды.

Основные даты 

 1957 год:
 25 августа: клуб стартовал в Высшем дивизионе Нидерландов с победы над клубом МВВ;
 6 октября: первый гол в составе клуба забил нападающий Шак Сварт;
 13 октября: в 43-м по счёту дерби «Аякс» дома уступил «Фейеноорду»;
 20 ноября: «Аякс» провёл первую игру в европейских кубках, обыграв немецкий «Висмут» со счётом 1:3;
 27 ноября: «Аякс» вышел в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов, обыграв дома клуб  «Висмут» со счётом 1:0;
 15 декабря: впервые в сезоне клуб вышел на первое место в чемпионате Нидерландов;
 1958 год:
 5 февраля: в первом четвертьфинальном матче Кубка европейских чемпионов «Аякс» дома сыграл вничью с венгерским «Вашашом»;
 26 февраля: в ответной игре против венгерского «Вашаша», амстердамцы потерпели крупное поражение 4:0 и завершили своё выступление в кубке;
 18 марта: «Аякс» отпраздновал свой 58-й год рождения;
 30 марта; в 44-м по счёту дерби «Аякс» в гостях выиграл у «Фейеноорду»;
 5 июня; сыграв в последнем туре с клубом АДО вничью, «Аякс» финишировал в чемпионате на третьем месте;
 11 июня; игроки «Аякса» отправились в турне по Южной Африки;

Состав команды

Статистика

Игры и голы

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Стартовая команда 
Здесь приведена команда из 11 стартовых игроков проведших наибольшее количество матчей в чемпионате сезона 1957-1958 по схеме 3-2-5, которая наиболее часто применялась в играх этого сезона.

Клуб

Тренерский штаб

Другая информация

Соревнования

Общее

Предсезонные и товарищеские матчи

Чемпионат Нидерландов

Турнирная таблица 

1 Обладатель Кубка Нидерландов 1957—1958.

Статистика выступлений 

Источник: rsssf

Результаты по турам

Матчи

Кубок европейских чемпионов

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Высший дивизион Нидерландов на сайте «Eredivisie.nl» 
 Футбольный сезон в Нидерландах 

1957/1958
Аякс